Pälden Tenpey Nyima (1781/82-1853), de zevende panchen lama van Tibet
Tenpey Nyima (gyaltsab rinpoche) (1877-1901), de 10e gyaltsab rinpoche